Bednja je lahko: 
 Bednja, naselje na Hrvaškem
 Bednja, reka na Hrvaškem